George Boyd er navnet på:

 George Boyd (fodboldspiller) (født 1985) - skotsk fodboldspiller
 George Boyd (dramatiker) - canadisk dramatiker
 George Milward Boyd (født 1851) - canadisk politiker
 George Boyd (pottemager) (1825–1886) - newzealandsk pottemager

Se også
 George Boyd-Rochfort - irsk modtager af victoriakorset